Kimball kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Kimball (Minnesota)
Kimball (Nebraska)
Kimball (South Dakota)
Kimball (Tennessee)
Kimball (West Virginia)

Overig
Bobby Kimball, een Amerikaans zanger.